Unser Frauen ist der Name folgender Marienkirchen:

 Unser Frauen (Memmingen) im oberschwäbischen Memmingen.
 Unser Frauen (Woringen) im oberschwäbischen Woringen bei Memmingen.
Siehe auch:
 Unser Frau
 Unsere Liebe Frau